Amazonemoortiran
 Berlioz' moortiran
 Blauwsnavelmoortiran
 Fluweelmoortiran
 Grauwe moortiran
 Junínmoortiran
 Kuifmoortiran
 Patagonische moortiran
 Riviermoortiran
 Roodstaartmoortiran
 Sãofranciscomoortiran
 Witvleugelmoortiran